Die Communauté de communes des Monts du Lyonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Rhône und Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 10. Oktober 2016 gegründet und umfasst 32 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Pomeys. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Communauté de communes des Hauts du Lyonnais und Communauté de communes Chamousset en Lyonnais.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde der Verband um sieben Gemeinden von der Communauté de communes de Forez-Est im benachbarten Département Loire erweitert. Außerdem schloss sich die Gemeinde Sainte-Catherine von der Communauté de communes du Pays Mornantais dem hiesigen Verband an. Dadurch stieg die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 24 auf 32.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Monts du Lyonnais
Monts du Lyonnais
Gegründet 2016